Luis Gabriel Rey (Bucaramanga, 20 de fevereiro de 1980) é um futebolista profissional colombiano. É atacante e milita no Monarcas Morelia.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Bucaramanga